

Sigle
 General Electric Company plc  – azienda multinazionale britannica del settore elettronico
 Giochi Elettronici Competitivi  – settore sportivo di ASI
 Gran Enciclopèdia Catalana  – Enciclopedia in lingua catalana

Codici 
 GEC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gecitkale (Cipro)
 gec – codice ISO 639-3 della lingua gboloo grebo

Altro 
 Gec – pseudonimo di Enrico Gianeri, giornalista, disegnatore e caricaturista italiano